Skrót NC ma następujące znaczenia:
 netcat – komenda nc – uniwersalny program skanująco-monitorujący
 Not Connected (ang.) – nie podłączony; na schematach i w opisach oznacza niepodłączony (niewykorzystywany) styk lub przewód.
 Normally Closed (ang.) – normalnie zwarte (pojęcie w elektronice).
 Numerical Control (ang.) – obrabiarka sterowana numerycznie.
 No Comment (ang.) – bez komentarza.
 Norton Commander – program komputerowy (menedżer plików).
 Oficina Nacional de Normalización – kubańska narodowa organizacja normalizacyjna w ISO.
 NewConnect – nieregulowany rynek akcji GPW.
 Problem NC – w teorii obliczeń